Paul Schellander, avstrijski hokejist in Koroški Slovenec, * 5. november 1986, Celovec, Avstrija.

Schellander je celotno kariero igral za ekipo EC KAC v avstrijski hokejski ligi. Svojo kariero je začel v zelo zgodnji starosti v podmladku kluba EC KAC. Po nekaj krajših izletih v člansko kategorijo in vmesnem igranju v mladinski ligi mu je preboj med člane zares uspel v sezoni 2005/06. Od tedaj je nepogrešljivi del moštva na skoraj vsaki tekmi. Znan je kot miren igralec z malo kazenskimi minutami. Decembra 2007 je bil izbran za Mladega igralca meseca. V letih 2004, 2009 in 2013 je osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka. Skupno je v prvi avstrijski ligi odigral 444 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 51 golov in 52 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in devet podaj.	

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2009.

Pregled kariere

|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 02/03
|
| 28
| 8
| 20
| 28
| 
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 03/04
|
| 25
| 15
| 16
| 31
| 
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 04/05
|
| 24
| 19
| 37
| 56
| 
| 20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 14
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
| 6 
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 43
| 1
| 0
| 1
| -4
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska ml. liga
| 05/06
|
| 12
| 8
| 10
| 18
| 
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 5
| 7
| 12
| +2
| 16
|
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 46
| 3
| 6
| 9
| -2
| 14
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 16
| 11
| 27
| +8
| 26
| 
| 17
| 4
| 6
| 10
| +9
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 36
| 7
| 2
| 9
| -9
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 50
| 8
| 7
| 15
| -4
| 10
| 
| 16
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 49
| 2
| 10
| 12
| 0
| 6
| 
| 14
| 1
| 2
| 3
| +1
| 14
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 54
| 3
| 5
| 8
| -3
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 43
| 5
| 2
| 7
| +1
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |539
| bgcolor="#7FFF00" |101
| bgcolor="#7FFF00" |135
| bgcolor="#7FFF00" |236
| bgcolor="#7FFF00" |-11
| bgcolor="#7FFF00" |200
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |56
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |+8
| bgcolor="#7FFF00" |20
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EC KAC
Koroški Slovenci
Celovški športniki